

Довге — село, Мінська область, Вілейський район
 Довге — село, Мінська область, Крупський район
 Довге — озеро, Вітебська область, Верхньодвінський район
 Довге — озеро, Вітебська область, Глибоцький район

Довге — село, Павлодарська міська адміністрація, Павлодарська область

Довге (Длуґе) — присілок села Криве в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Довге (Длуґе) — село в гміні Заршин Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Довге — присілок, Смоленська область, Гагарінський район

Місцевість:
 Довге — район міста Дніпро
Села:
 Довге — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Зеленогайська сільська рада
 Довге — Дніпропетровська область, Синельниківський район, Павлівська сільська рада
 Довге — Закарпатська область, Хустський район
 Довге — Запорізька область, Бердянський район, Чернігівська селищна громада
 Довге — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Довге — Луганська область, Алчевський район
 Довге — Львівська область, Дрогобицький район, Меденицька селищна громада
 Довге — Львівська область, Дрогобицький район, Східницька селищна громада
 Довге — Львівська область, Стрийський район
 Довге — Полтавська область, Кременчуцький район
 Довге — Рівненська область, Сарненський район
 Довге — Тернопільська область, Тернопільський район, Теребовлянська міська громада
 Довге —  Чернігівська область, Чернігівський район, Тупичівська сільська громада
 Довге — Чернігівська область, Ніжинський район
Озера:
 Довге — озеро, Херсонська область, Скадовський район
 Довге — озеро, Волинська область, Ковельський район
Заказник:
 Довге — загальнозоологічний заказник в Тернопільській області